José Joffily, cineasta brasileiro
José Joffily Bezerra de Mello, político e historiador brasileiro
João Irineu Joffily, bispo católico brasileiro

Desambiguações de antropônimos